Con la denominación Atentados de Argel de 2007 se puede hacer referencia a:

Los atentados de abril de 2007, en los que fallecieron 24 personas.
Los atentados de diciembre de 2007, en los que fallecieron 67 personas.